Miejscowości w USA:
 Mooreland – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Henry
 Mooreland – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Woodward